Le nom San Luis (Saint Louis en espagnol) peut désigner :

Toponymes

San Luis : ville et capitale de la province de San Luis ;
 San Luis : l'une des 23 provinces du pays ;
 San Luis del Palmar : une ville de la province de Corrientes, chef-lieu du département de San Luis del Palmar.

San Luis : une municipalité du département d'Antioquia ;
 San Luis : une municipalité du département de Tolima ;
 San Luis de Gaceno : une municipalité du département de Boyacá ;
 San Luis de Palenque : ville du département de Casanare.

San Luis : une municipalité de la province de Pinar del Río ;
 San Luis : une municipalité de la province de Santiago de Cuba.

San Luis : ville de l'Arizona ;
 San Luis : ville du Colorado ;
 San Luis Obispo: ville de Californie ;
 Pic San Luis : sommet du Colorado ;
 Comté de San Luis Obispo : comté de Californie.

San Luis : une municipalité du département du Petén au Guatemala ;
 San Luis Jilotepeque : une ville du département de Jalapa.

San Luis : une municipalité du département de Comayagua au Honduras ;
 San Luis : une municipalité du département de Santa Bárbara au Honduras ;

San Luis : île située dans le golfe de Californie au large des côtes de la Basse-Californie ;
 San Luis Potosí : l'une des 31 entités fédérales du pays ;
 San Luis Potosí : ville et capitale de l'État de San Luis Potosí ;
 San Luis Rio Colorado : ville de l'État de Sonora ;
 San Luis de la Loma : ville dans la municipalité de Tecpan de Galeana dans l'État de Guerrero ;

San Luis, une ville du centre du Pérou, dans la région d'Áncash. 
 San Luis (district), un district de la province de Lima.

San Luis : localité de la province de Agusan del Sur ;
 San Luis : localité de la province de Aurora ;
 San Luis : localité de la province de Batangas ;
 San Luis : localité de la province de Pampanga ;
 San Luis : localité de la province de Santiago de Cuba.

San Luis Talpa : une commune du département de La Paz ;
 San Luis La Herradura : une commune du département de La Paz.

San Luis : une ville du département de Canelones.
 San Luis al Medio : une ville du département de Rocha.

San Luis : chef-lieu de la municipalité de Bolívar dans l'État de Falcón ;
 San Luis : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Falcón ;
 San Luis : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo ;
 San Luis : capitale de la paroisse civile de San Luis de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo

Sport 
 Club San Luis : un club de football de la ville de San Luis Potosí au Mexique ;
 Tour de San Luis : une course cycliste par étapes en Argentine.